Hans-Ullrich Sandig – astronomo tedesco
 Jochen Sandig – imprenditore tedesco
 Madeleine Sandig – ciclista su strada tedesca
 Marita Sandig – ex vogatrice tedesca
 Ulrike Almut Sandig – scrittrice tedesca